Ранчо лос Ногалес има више значења:

 Ранчо лос Ногалес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Ногалес (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Ногалес (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Ногалес (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лос Ногалес (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо лос Ногалес, Ел Ногал (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо лос Ногалес (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику